La Perrière ist Name folgender Orte in Frankreich:
 La Perrière (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne
 La Perrière (Savoie), Gemeinde im Département Savoie
 La Perrière, Ortschaft in der Gemeinde Montmin im Département Haute-Savoie 
 La Perrière, Ortschaft in der Gemeinde Serraval im Département Haute-Savoie 

La Perrière ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume de La Perrière (1499–1554), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Perrière
 Perrier
 Arnauld de la Perière